Kohn Pedersen Fox
 KDE : Personnel File Server
Sigle de 3 caractères